Stoess steht für
 Atelier Stoess, Juwelierladen
 Christian Stoess (* 1959), deutscher Numismatiker
 Heinrich Stoess (1856–1938), deutscher Unternehmer, Produzent von Photogelatine
 Julia Stoess (* 1960), deutsche Designerin und Gestalterin von Insektenmodellen